Даний список країн з видобутку природного газу, заснований на оцінках ЦРУ США, опублікованих у «Всесвітній книзі фактів» (The World Factbook) (якщо не вказане інший джерело), на оцінках Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency, IEA), опублікованих у збірнику 2013 року, на оцінках BP, опублікованих в Статистичному огляді світової енергетики (Statistical Review of World Energy) 2014 року.

Таблиця

Примітки

Посилання 
 The World Factbook. CIA USA/ ЦРУ США

Газова промисловість
газ